Андради може да се отнася за:
 Антонио Андради (1580 – 1635), португалски пътешественик
 Карлус Друмонд ди Андради (1902 – 1987), бразилски поет
 Максуел Кабелину Андради (р. 1981), бразилски футболист
 Мариу ди Андради (1893 – 1945), бразилски писател и етнограф